12-й мемориал Асталоша проходил в июле 1969 г. в Залаэгерсеге.

В соревновании участвовали 16 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Югославии, Чехословакии, ГДР, Польши, Кубы и Греции.

Победу в турнире одержал советский гроссмейстер М. Е. Тайманов, опередивший на 1½ очка трио венгерских шахматистов.

В базах есть только 23 из 120 партий турнира.

Турнирная таблица

Литература 

 Шахматный информатор. VIII том. — Белград, 1970. — С. 210.

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1969 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1969 году
Июль 1969 года